
Das Patrozinium des Heiligen Vinzenz von Agen, Vinzenz von Paul, Vincenzo Pallotti oder Vinzenz von Valencia tragen folgende Gotteshäuser:

Vinzenz von Agen 
 Katholische Kirche Pleif in der Gemeinde Lumnezia im Kanton Graubünden, Schweiz
 Menden (Sauerland), Nordrhein-Westfalen: St. Vincenz (Menden/Sauerland)

Vinzenz von Paul 
Deutschland:
 St. Vinzenz von Paul (Auloh), Bayern
 St. Vincentius (Bersenbrück), Niedersachsen
 St. Vinzenz (Erding), Bayern
 St. Vinzenz (Göttingen), Niedersachsen
 St. Vinzenz (Kitzingen), Bayern
 St. Vinzenz (Untermarchtal) in Untermarchtal, Baden-Württemberg

Weitere:
 Kathedrale Hl. Vinzenz von Paul, Tunis
 St-Vincent-de-Paul (Marseille)
 St-Vincent-de-Paul de Paris
 Saint Vincent de Paul (Valenciennes, Frankreich)
 Vinzenzkirche (Graz)
 Basilika St. Vinzenz, Bydgoszcz/Bromberg
 Vinzenzkirche (Krakau)
 Erzabtei St. Vincent, Kloster der Benediktiner in Latrobe (Pennsylvania)/USA

 zahlreiche Kloster- und Krankenhauskapellen der Lazaristen und Vinzentinerinnen

Vincenzo Pallotti 
 Pfarrkirche Salzburg-Lehen
 etliche Kirchen der Pallottiner und Pallottinerinnen

Vinzenz von Valencia 
Deutschland
 Ahrweiler, Rheinland-Pfalz: St. Vincentius (Wershofen)
 Asperden, Nordrhein-Westfalen: St. Vincentius (Asperden)
 Bochum, Nordrhein-Westfalen: St.-Vinzentius-Kirche (Harpen)
 Dinslaken, Nordrhein-Westfalen: St. Vincentius (Dinslaken)
 Eltville, Hessen: St. Vincentius (Hattenheim)
 Hamburg: St. Vinzenz (Hamburg-Eißendorf)
 Haselünne, Niedersachsen: St. Vincentius (Haselünne)
 Heidweiler, Rheinland-Pfalz: St. Vincentius (Heidweiler)
 Husby, Schleswig-Holstein: St.-Vincentius-Kirche,
 Klieve, Nordrhein-Westfalen: St. Vinzenz (Klieve)
 Leipzig, Sachsen: Hainkirche St. Vinzenz
 March, Baden-Württemberg: St. Vincentius (Neuershausen)
 Schliengen, Baden-Württemberg: St. Vinzenz (Liel)
 St. Vincenz (Schöningen), Niedersachsen
 Springe, Niedersachsen: St. Vinzenz (Altenhagen I)
 Warburg, Nordrhein-Westfalen: St. Vincentius (Scherfede)
 Wegberg, Nordrhein-Westfalen: St. Vincentius (Beeck)
 Wickede, Nordrhein-Westfalen: St. Vinzenz (Echthausen)

Frankreich
 Kathedrale St-Vincent in Chalon-sur-Saône im Département Saône-et-Loire
 St-Vincent in Lyon
 St-Germain-St-Vincent in Saint-Germain-lès-Corbeil im Département Essonne
 St-Vincent in Saint-Vincent-sur-Jard im Département Vendée
 Kathedrale St-Vincent in Viviers im Département Ardèche

Italien
 San Vincenzo in Genua
 San Vincenzo in Prato in Mailand

Österreich
 Pfarrkirche Heiligenblut am Großglockner in Kärnten
 Friedenskirche Hochgründeck, St. Johann im Pongau

Portugal
 Kloster São Vicente de Fora in Lissabon

Spanien
 San Vicente (Roda de Isábena) in Aragonien, Spanien

Vinzenz von Lerins 
 St-Vincent des Baux

Patrozinium nicht zuordenbar 
Belgien
 St. Vincent (Soignies) in Soignies (Vincent de Soignies)

Deutschland
 St. Vinzentius (Oberaußem) in Bergheim-Oberaußem
 St. Vinzenz (Düsseldorf-Flingern)
 St. Vincentius (Grumbach) in Bad Langensalza-Grumbach, Thüringen
 St. Vincentius und Nikolaus (Kelberg), Rheinland-Pfalz
 St. Vinzenz (Odenbüll)
 St. Laurentius und St. Vincenz (Backemoor) in Rhauderfehn-Backemoor, Ostfriesland
 St. Vinzentius (Lenne) in Schmallenberg-Lenne
 St. Vincentius (Mehr), Rees, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 St. Vincenz und Gangolf (Storkau) in Weißenfels-Storkau, Burgenlandkreis
 St.-Sebastian-und-St.-Vincenz-Kirche (Breinermoor) in Westoverledingen-Breinermoor, Ostfriesland

Frankreich
 St-Vincent-de-Xaintes in Dax, Département Landes, Frankreich

Polen
 St. Vinzenz (Breslau)

Spanien
 Sant Vicenç (Cardona) in Katalonien

Nachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)